Kimberly Bauer es un personaje de ficción interpretado por Elisha Cuthbert en la serie de televisión 24. Es la hija del personaje principal de la serie, Jack Bauer, y de Teri Bauer. Interviene en las tres primeras temporadas formando parte del elenco principal de la serie y en la quinta, séptima y octava interviene como artista invitada.

Kim Bauer en 24

Temporada 1 

Para Kim, la serie empieza escapándose de casa como una forma de poner en un enfrentamiento a sus padres, Jack y Teri, quienes recientemente se habían reconciliado luego de estar un tiempo separados. Kim se escapa junto con Janet York y Dan Mounts, pero el amigo de Dan que los lleva no se dirige al lugar indicado. Kim se da cuenta entonces que está siendo secuestrada.

Los secuestradores dejan a Janet botada en el camino y le dicen a Kim que no la quieren a ella, sino a su padre. Tras varios eventos, también Teri es capturada, y ambas mujeres son usadas para forzar a Jack a asesinar al entonces candidato a la Presidencia David Palmer. Sin embargo, Jack logra hacerse con el control y tras una rápida investigación da con el lugar donde Kim y Teri están cautivas. Un operativo de la UAT de Los Ángeles rescata al trío familiar.

Posteriormente Kim tiene que enfrentar el interrogatorio de Nina Myers, la examante de su padre, para lo cual ella y su madre son llevadas a un refugio. Pese a los cuidados, el refugio es atacado y las mujeres deben escapar en automóvil.

Mientras Teri vigilaba el camino, el automóvil con Kim adentro, cae a una zanja y estalla. Kim queda separada de su madre y decide ir a casa de un amigo, pero llega justo en el momento en que la casa es asediada por la Policía por un problema de drogas. Kim es arrestada y puesta en la cárcel, pero durante su transferencia a una unidad local (para luego ser llevada a la UAT), el convoy es atacado por hombres misteriosos que nuevamente secuestran a Kim.

24: El Juego 
Kim entra a la UAT como pasante.

Temporada 3 

Kim Bauer logra entrar para trabajar en la CTU, viviendo una relación con otro de los agentes, Chase Edmunds, compañero de Jack Bauer. Durante este día, Kimberly se entera de que Chase tiene una hija. Al final de la temporada, Jack acepta la relación de su hija con Chase.

Temporada 4 
Se menciona que Kim y Chase viven juntos en Valencia, California.

Temporada 5 

Después de la supuesta muerte de Jack, Chase deja a Kim. Luego, se encuentra con Jack en CTU acompañada de Barry Landes, un psicólogo clínico. Se cree que aparentemente estuvo involucrada románticamente con Landes, quien enseguida le cayó mal a Jack. Ella sobrevive al ataque a CTU con gas nervioso Sentox debido a que estaba encerrada con los sobrevivientes en una sala protegida. Ella al principio se enoja con su padre porque "no confiaba en ella lo suficiente" al no decirle que él estaba vivo; pero Chloe O'Brian le revela a Kim que sólo cuatro personas sabían que Jack estaba vivo y era porque le habían ayudado a planearlo, y que además algunos de ellos estaban muertos (Michelle Dessler y David Palmer) y otro muy herido (Tony Almeida), y que si hubiera sabido algo hubiera tenido la misma suerte. 

Después de haber sido eliminado el gas nervioso, Kim dejó CTU, diciéndole a su padre que ella no estaba de acuerdo del hecho de que siempre que ella estaba con él, ella estaba rodeada de muerte y desastres. Barry, después de agradecer a Jack por salvar sus vidas, fue encomendado por Jack a que sacara a Kim de Los Ángeles lo más rápido posible y que no se detuviera por nada. Jack y Kim no tuvieron más contacto durante la temporada 5, aunque es mencionada cuando Jack recibe un aviso de que ella lo llamaba, lo cual resultó un truco de parte de los chinos para secuestrar a Jack.

Temporada 7 

Kim Aparece en los capítulos 18, 19, 21, 22, 23 y 24 al ser llamada por la Agente Walker, ya que es una donante compatible para Jack que se encuentra enfermo por contagio de arma biológica. Jack le pide que se vaya y ella accede. Luego Kim conversa con su esposo al teléfono y muestran a su hija, Teri, del cual Jack aún no sabe.

Otros detalles 
 

Personajes de 24
Estadounidenses ficticios
Animadoras ficticias